A Temporada de Fórmula 3000 de 1990 foi a sexta da história da categoria. Teve como campeão o francês Érik Comas, da equipe DAMS, com 21 pontos de vantagem sobre o belga Eric van de Poele, da GA Motorsports.

O campeonato foi realizado entre 22 de abril e 7 de outubro de 1990, sendo realizadas 11 etapas, iniciando em Donington Park e se encerrando em Nogaro. A etapa de Dijon-Prenois, que seria a prova de encerramento, foi cancelada.

Equipes e pilotos

Classificação

R6=Abandonou, não classificado  R=Abandonou NS=Não largou NQ=Não se classificou DIS(3)=Chegou em terceiro lugar, porém terminaria desclassificado

Ligações externas
 Informações da temporada
 Resumo da temporada

1990 no automobilismo
1990